Thalheim heißen folgende geographischen Objekte:

 Thalheim/Erzgeb., Stadt im Erzgebirgskreis, Sachsen
 Thalheim bei Wels, Marktgemeinde im Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Thalheim AG, Gemeinde im Kanton Aargau
 Thalheim an der Thur, Gemeinde im Kanton Zürich

Gemeindeteile:
 Thalheim (Leibertingen), Ortsteil der Gemeinde Leibertingen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Thalheim (Bissingen), Ortsteil der Gemeinde Bissingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Thalheim (Happurg), Ortsteil der Gemeinde Happurg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Maria Thalheim (ehemals Thalheim), katholischer Wallfahrtsort in Oberbayern, Ortsteil der Gemeinde Fraunberg, Landkreis Erding, Bayern
 Thalheim (Dornburg), Ortsteil der Gemeinde Dornburg, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Thalheim (Mittweida), Ortsteil der Gemeinde Mittweida, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Thalheim (Oschatz), Ortsteil der Gemeinde Oschatz, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Thalheim (Bitterfeld-Wolfen), Ortsteil der Stadt Bitterfeld-Wolfen, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt
 Thalheim (Gemeinde Kapelln), Katastralgemeinde von Kapelln, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Thalheim (Gemeinde Aistersheim), Ortschaft der Gemeinde Aistersheim, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Thalheim (Gemeinde Höhnhart), Ortschaft der Gemeinde Höhnhart, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Thalheim (Gemeinde Pöls-Oberkurzheim), Katastralgemeinde und Ortschaft von Pöls-Oberkurzheim, Bezirk Murtal, Steiermark

historisch:
 Thalheim (Wüstung), Wüstung im Lahn-Dill-Kreis, Hessen

in Polen:
 Thalheim, bis 1877 Dziurdziau, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Dziurdziewo, Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Thalheim, Kreis Karthaus, Westpreußen, seit 1945: Przyrowie, Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern

in Rumänien:
 Daia (Sibiu), bei Sibiu (Hermannstadt), Rumänien

Objekte mit geografischem Bezug:
 Thalheimer (Mineralwasser), aus der Schlossquelle Sauerbrunn Thalheim in Pöls-Oberkurzheim, Steiermark
 Schloss Thalheim bei Kapelln, Niederösterreich

Thalheim ist der Familienname folgender Personen:
 Armin Thalheim (* 1944), deutscher Cembalist und Organist sowie Improvisator
 Barbara Thalheim (* 1947), deutsche Sängerin und Liedermacherin
 Bernhard Thalheim (* 1952), deutscher Informatiker
 Gerald Thalheim (* 1950), deutscher Politiker (SPD)
 Hans-Günther Thalheim (1924–2018), deutscher Literaturwissenschaftler
 Karl Thalheim (1900–1993), deutscher Nationalökonom
 Matthias Thalheim (* 1957), deutscher Dramaturg und Hörfunkregisseur
 Robert Thalheim (* 1974), deutscher Filmregisseur
 Theodor Thalheim (1847–1921), deutscher Rechtshistoriker
 Werner Thalheim (1906–1994), Kommunist, Häftling im KZ Dachau

Siehe auch:
 Kleinthalheim
 Talheim
 Thalham
 Thalheimer